La (caduta della) casa degli Usher e il corrispettivo inglese The (Fall of the) House of Usher possono riferirsi a:

 La caduta della casa degli Usher (The Fall of the House of Usher) – racconto di Edgar Allan Poe del 1839

Cinema 
 The Fall of the House of Usher  – film del 1928 diretto da James Sibley Watson e Melville Webber
 La caduta della casa Usher  – film del 1928 diretto da Jean Epstein
 I vivi e i morti (House of Usher) – film del 1960 diretto da Roger Corman
 La casa degli Usher (Zánik domu Usheru) – film di animazione del 1980 diretto da Jan Švankmajer
 La casa degli Usher (The House of Usher) – film del 2006 diretto da Hayley Cloake
 House of Usher  – film del 2008 diretto da David DeCoteau

Altro 
 La chute de la maison Usher – opera lirica incompiuta del 1987 di Claude Debussy (1908-1917)
 The Fall of the House of Usher – opera lirica di Philip Glass (1937)
 The Fall of the House of Usher  – album di Peter Hammill del 1991
 La casa degli Usher (The Fall of the House of Usher) – film per la televisione del 1982 diretto da James L. Conway
 House of Usher  – videogioco del 1980 per Atari 8-bit
 House of Usher  – videogioco del 1984 per Amstrad CPC, Atari 8-bit, Commodore 64